Лісогор Богдан Валерійовичч — майор Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Лісогор Катерина Іванівна (1920—2006) — українська педагогиня, заслужений учитель УРСР.
 Лісогор Марина Олександрівна (* 1983) — українська лижниця. Член збірної України на зимових Олімпійських іграх 2006 та 2014 років. Майстер спорту міжнародного класу.
 Лісогор Олег Володимирович (* 1979) — український плавець. Екс-володар світового рекорду на дистанції 50 м брасом.

Примітки